Heterobasidion är ett släkte av svampar. Heterobasidion ingår i familjen Bondarzewiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Heterobasidion